Муна има више значења:

 Општина Муна (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Муна (Муна, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Муна, острво у Индонезији, недалеко од Сулавесија